Bobicești se poate referi la:
 Bobicești, Olt, reședința comunei cu același nume
 Bobicești, Prahova